Heteromigas är ett släkte av spindlar. Heteromigas ingår i familjen Migidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Heteromigas